Задонское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Задонский.

Административное устройство 
В состав Задонского сельского поселения входят:
 хутор Задонский,
 посёлок Васильево-Петровский,
 село Васильево-Петровское,
 хутор Галагановка,
 хутор Ельбузд,
 хутор Еремеевка,
 хутор Зелёный Мыс
 посёлок Каяльский,
 хутор Левобережный,
 село Новотроицкое,
 хутор Песчаный,
 хутор Победа
 хутор Степнянский.

Население

Генетика 
У представителей катакомбной культуры из Песчаного были обнаружены митохондриальные гаплогруппы H и U4.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
Сайт администрации Задонского сельского поселения

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области